Фланнери О’Коннор (; 25 марта 1925, Саванна, Джорджия — 3 августа 1964, Милледжвилл, Джорджия) — писательница Юга США, представительница жанра южной готики.

Биография 
Единственный ребёнок в семье ирландского происхождения. Отец умер от волчанки, когда дочери было 16 лет. Она воспитывалась матерью. В 1945 году закончила женский колледж штата Джорджия (ныне — колледж и университет штата), специализировалась по английскому языку и социологии. Получила признание своими карикатурами.

В 1946 опубликовала первый рассказ «Герань» (его позднейшая переработка, новелла «Судный день», стала последним написанным рассказом автора). О’Коннор была принята в члены , которую прошли многие крупные американские писатели середины и второй половины XX в. (Р. П. Уоррен, Р. Лоуэлл, Ф. Рот, М. Каннингем и др.). В 1949 году познакомилась и подружилась с выдающимся переводчиком латинских и древнегреческих текстов Робертом Фицджеральдом и его женой Салли, по их приглашению жила в их доме в 1949—1951 годах (позже Фицджеральд станет её душеприказчиком, а его жена публикатором эссеистики и писем О’Коннор, полного собрания её сочинений).

Убеждённая католичка в окружении протестантов Юга, О’Коннор нередко выступала с чтениями и лекциями о католической вере.

В 1951 году у О’Коннор диагностировали наследственную волчанку. Она вернулась в Милледжвиль, на ферму, где родилась и выросла её мать, стала разводить птиц. Она разводила павлинов, а также уток, кур, гусей и других птиц на своей ферме в родовом поместье в городе Андалусия. Предметом её особой любви были павлины, которые нередко появляются и в её прозе. Умерла в возрасте 39 лет, мать пережила её на треть века.

Творчество 
Написала два романа и тридцать рассказов, войдя в американскую литературу как один из наиболее ярких и глубоких мастеров «южной готики» (Фолкнер, Колдуэлл, К. Маккалерс, Трумен Капоте, Харпер Ли и др.). Отсюда её склонность к гротеску, отмеченная критикой (впрочем, она говорила, что северяне, как правило, видят нечто гротескное в каждом южанине). О’Коннор унаследовала американскую романтическую традицию (Эдгар По, Герман Мелвилл, Н. Готорн), высоко ценила прозу Гоголя. Религиозно озабоченные герои О’Коннор проходят короткий жизненный путь как испытание, ища искупления или хотя бы просветления, но нередко находя его только в смерти либо не находя даже там. «Милосердие меняет человека, — писала О’Коннор, — и это изменение мучительно».

Свои взгляды на человека, веру, творчество О’Коннор, как человек не просто религиозный, но теологически развитый, изложила в переписке с близкой подругой Элизабет (Бетти) Хестер, частично и без указания имени адресата опубликованной в 1979 году. В 1998 году Хестер в приступе депрессии покончила с собой, передав переписку одному из друзей; тогда и выяснилось, кому были адресованы письма О’Коннор (полный эпистолярий хранится в архиве Университета Эмори в Атланте и открыт для исследователей с мая 2007 года.

Признание 
Посмертное издание «Полного собрания рассказов» О’Коннор (1972) было отмечено . В 1983 году в США учреждена премия Фланнери О’Коннор за короткий рассказ.

По новеллам О’Коннор в России поставлены фильмы «Катафалк» (1990) Валерия Тодоровского с Вией Артмане в главной роли и «Хромые внидут первыми» (1993) Михаила Каца с Виктором Сухоруковым.

Сочинения 
 Wise Blood/ Мудрая кровь (1952, роман, экранизирован Дж. Хьюстоном в 1979)
 A Good Man Is Hard To Find/ Хорошего человека найти нелегко (1955, рассказы, экранизация заглавной новеллы — 1992)
 The Violent Bear It Away/ Царство небесное силою берется (1960, роман)
 Everything That Rises Must Converge/  (1965, рассказы)
 Mystery and Manners: Occasional Prose/ Тайны и обычаи (1969, эссе)
 The Habit of Being: Letters/ Навык существования (1979, письма)

Сводные издания 
 Collected works. New York: Library of America, 1988

Публикации на русском языке 
 Хорошего человека найти нелегко: Рассказы. М.: Прогресс, 1974 (переизд. СПб: Азбука, 2005 ISBN 5-352-01462-2)
 Мудрая кровь. Тверь: Kolonna Publications, 2002 ISBN 5-94128-007-6, ISBN 5-94128-003-3
 Храм духа святого. М.: Текст, 2003 ISBN 5-7516-0021-5
 Мудрая кровь. СПб: Азбука, 2005
 
 Царство небесное силою берется. СПб: Азбука,  ISBN 5-352-01445-2
 Мудрая кровь. СПб: Азбука-Классика, 2005 (проза в одном томе) ISBN 5-352-01332-4

Примечания

Литература 
 Asals F. Flannery O’Connor, the imagination of extremity. Athens: University of Georgia Press, 1982
 Critical essays on Flannery O’Connor/ Ed. by Melvin J. Friedman. Boston: G.K. Hall, 1985
 Bloom H. Flannery O’Connor. New York: Chelsea House Publishers, 1986.
 Knechel Johansen R. The narrative secret of Flannery O’Connor: the trickster as interpreter. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1994
 Flannery O’Connor: new perspectives/ Sura Prasad Rath, Mary Neff Shaw, eds. Athens: University of Georgia Press, 1996.
 Halleran McMullen J. Writing against God: language as message in the literature of Flannery O’Connor. Macon: Mercer University Press, 1996
 Cash J.W. Flannery O’Connor: A life. Knoxville: University of Tennessee Press, 2002.
 Nordby Gretlund J., Westarp K.-H. Flannery O’Connor’s radical reality. Columbia: University of South Carolina Press, 2006

Ссылки 
 Eastern Illinois University (англ.)
 Pegasos — A literature related site in Finland (англ.)
 Сайт  Фонда О’Коннор
 Путеводитель по творчеству (англ.)
 Опись архива в университете штата Джорджия
 
 Из письма О’Коннор 1964 г. (рус.) 

Писательницы США XX века
Умершие от волчанки
 
Выпускники колледжа и университета штата Джорджии
Лауреаты премии О. Генри
Почётные доктора Колледжа Смит